

Sigle 
 G77 o Gruppo dei 77 – organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite

Informatica 
 g77 – compilatore Fortran
 g77 – URL Shortener